Ariel Leishman Maughan – cestista statunitense
 John George Alexander Leishman – imprenditore e diplomatico statunitense
 Melanie Leishman – attrice canadese
 William Boog Leishman – medico e militare scozzese